Chaplin Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chaplin Hill (Maine)	
 Chaplin Hill (Massachusetts)